Bolesław Biskupski (1849–1921) – kustosz Muzeum ks. Czartoryskich
 Bolesław Jan Biskupski (1907–1979) – komandor porucznik Polskiej Marynarki Wojennej, kawaler Virtuti Militari, dowódca ORP Garland

Przypisy